Boca de Tocuyo peut désigner :

Boca de Tocuyo : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón ;
 Boca de Tocuyo : capitale de la paroisse civile de Boca de Tocuyo, dans la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme